В 1615 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 25 февраля римская инквизиция завела первое дело против Галилея по обвинению в ереси; до суда тогда дело не дошло, церковь ограничилась строгим «внушением».
 В Киеве начал работу Печатный двор Киево-Печерской лавры.

Публикации 
 Иоганн Кеплер в трактате «Новая стереометрия винных бочек» (Nova Stereometria dolorium vinariorum) внёс большой вклад в создание интегрального исчисления, которое оформилось к концу XVII века.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1615 году
 30 декабря — Карло Ренальдини, итальянский физик и математик (умер в 1698 году).
 (?) — Франс Ван Схотен, голландский математик, издатель и комментатор «Геометрии» Декарта (умер в 1660 году).
 (?) — Николя Лефевр, французский химик, автор первого промышленного способа получения серной кислоты (умер в 1669 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1615 году
 4 февраля — Джамбаттиста делла Порта, итальянский врач и криптолог (род. в 1535 году).
 4 мая — Адриан ван Ромен, фламандский математик (род. в 1561 году).

Примечания

См. также 

1615 год в науке